Lochmorhynchus är ett släkte av tvåvingar. Lochmorhynchus ingår i familjen rovflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rovflugor
Lochmorhynchus